Шампионата на АСЕАН по футбол (известен по-малко като AFF Championship или AFF Cup), (AFF Suzuki Cup), (AFF Mitsubishi Electric Cup) e международно спортно мероприятие, в което се състезават мъжките национални отбори на страните членки на Федерацията по футбол на АСЕАН.  В турнира вземат участие националните отбори на страните от Югоизточна Азия. Първото издание за трофея, който до 2005 носи името Tiger Cup (в чест на главния спонсор — сингапурска пивоварна компания), се провежда през 1996 година и е под егидата на ФИФА. От 2008 е преименуван на Сузуки къп в чест компанията Suzuki, спонсор на шампионата. Соревнованията се провеждат веднъж на две години. Действащ шампион е отбора на Тайланд.

Победители и финалисти

Ранглиста за всички времена на турнира (до 2022 година)

Виж също 
 Шампионат на АСЕАН по футбол за жени
 Азиатска купа на АФК
 Купа на Футболните асоциации на Централна Азия по футбол
 Шампионат на Източна Азия по футбол
 Шампионат на Южна Азия по футбол
 Шампионат на Федерациите на Западна Азия по футбол

Източници

Външни препратки 
 Сайт на турнира
 Сайт на Федерации по футбол на АСЕАН
 Статистика на шампионата на АСЕАН на RSSSF